Nikón (i. e. 3. század) görög komédiaköltő
 Nikón (i. e. 2. század) görög pedagógus
 Nikón (2. század) görög építész